James Ripley peut désigner :
  (1786-1835), homme politique et avocat américain ;
  (1794-1870), soldat américain de la Guerre de Sécession ;
 James Ripley (1913-2002), homme politique provincial canadien.